Арройомолинос () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Монтанчес. Занимает площадь 115 км². Население — 978 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 50 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Касереса